Aemasia är ett släkte av insekter. Aemasia ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vårtbitare
Aemasia